

События 
 Консулы Тиберий Эмилий Мамерцин (патриций) и Квинт Публилий Филон (плебей). Диктатор (№ 38) Квинт Публилий Филон, начальник конницы Юний Брут.
 Победа Кв. Публилия над латинами на Фенектанской равнине, триумф Кв. Публилия. Диктатор проводит три закона: постановления плебеев обязательны для всего народа, законы должны утверждаться отцами до представления их на голосование в центуриатные комиции, один цензор должен избираться из плебеев.
 Битва при Везувии — поражение римлян под начальством Публия Деция Муза от восставших латинов.
 Поход Тиберия Эмилия Мамерцина против городов Тибур, Пренесте, Велитры и Педум.
 Триумф диктатора Квинта Публилия Филона над латинами и его законы (leges Publiliae) из 3 статей, по одной из которых один из цензоров должен быть плебеем.
 339/338 — Афинский архонт-эпоним Лисимахид.
 339—314 — Глава Академии Ксенократ (396—314).
 Аристотель возвращается в Стагиру.

Скончались 
 Спевсипп, руководитель платоновской Академии.

См. также

Примечания